Поплін — шовкова, напівшовкова, бавовняна або з хімволокон дрібно рубчаста тканина полотняного переплетення ниток

Поплін — село в гміні Віжайни Сувальського повіту Підляського воєводства

Поплін (США)